Arora kan som auktorsförkortning betyda:

 Ramnik Arora
 C.M. Arora

Robotskapade auktorsförkortningar